In 1951 werd het 21ste profseizoen gespeeld van de Primera División, de hoogste voetbaldivisie van Argentinië.  In totaal was dit het 60ste seizoen. Racing Club werd kampioen.

Eindstand

Finale om de titel

Topschutters

Externe link 
 Argentinië 1951 op RSSSF

Argentijns voetbalseizoen
Competitievoetbal 1950/51